Landsmann (německy krajan) je příjmení užívané v řadě zemí:

 Bohumil Landsmann (1916–1984) – český římskokatolický kněz a redemptorista
 Heinz Landsmann (1886–???) – německý filmový manažer, produkční a herec
 Ivan Landsmann (1949–2017) – český spisovatel, původním povoláním horník
 Kurt Landsmann (* 1931) – bývalý rakouský politik a poslanec vídeňského zemského sněmu
 Maik Landsmann (* 1967) – německý cyklistický závodník

 v přechýlené podobě

 Kerstin Landsmannová (* 1977) – německá herečka a kaskadérka

Podobná příjmení 

 Landsman
 Landesmann
 Landesman
 Lanzmann